Loma jezik može označavati:
Loma (gur jezik), nigersko-kongoanski jezik iz Obale Slonovače
Loma (mande jezik), nigersko-kongoanski jezik iz Liberije.